Einbrennen steht für:

 Einbrennen (Färben), Verfahren zur Härtung von Druckfarben und Einbrennlacken
 Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Metallen mit Leinöl und anderen Pflanzenölen, die teilweise auch als „Schwarzbrennen“ bezeichnet werden:
 das Schwarzfärben von eisernem Kochgeschirr und Schmiedeprodukten mit Korrosionsschutz mithilfe von Leinöl
 der Firnisbrand auf Kupfer und Kupferwerkstoffen
 das Patinieren bzw. Brünieren von Aluminium durch das Einbrennen von Leinöl bei Temperaturen um 400 °C
 Einbrennen (Bildschirm), das Entstehen eines sichtbaren Musters durch statische Bilder oder Überbelastung auf einem Bildschirm 

Siehe auch:
 Enkaustik
 Einbrenn (Mehlschwitze)